Okręty US Navy o nazwie USS "Tacoma", pochodzącej od miasta Tacoma:
 Pierwszy "Tacoma" (często błędnie nazywany "Takoma") był holownikiem portowym zbudowanym w 1893. Wcześniej nosił nazwę "Sebago". Sprzedany na złom 1937.
 Drugi "Tacoma" (CL-20) [wcześniej (Cruiser No. 18)] był krążownikiem pancernopokładowym typu Denver zwodowanym w 1903 i złomowanym w 1924.
 Trzeci "Tacoma" (PF-3) był okrętem głównym fregat typu Tacoma. Zwodowany w 1943, przekazany Republice Korei w 1951, gdzie służył jako "Taedong" (PF-63) do czasu wycofania w 1973.
 Czwarty "Tacoma" (PG-92) był kanonierką typu Asheville. Zwodowany w 1968, wycofany ze służby w 1995.

Tacoma